Manon Globensky est correspondante de la radio de Radio-Canada à Washington. Elle est à emploi de Radio-Canada depuis 1986 où elle était assignée en tant que reporter radio, mais c'est en 1994 que ces premières expériences de correspondante ont eu lieu.

Carrière

1994 à 2004

En  1994 qu'elle a effectué ses premiers reportages en tant que correspondante. De 1994 à 2004 elle a été correspondante parlementaire à Ottawa. Elle a aussi effectué, durant cette même période,  quelques couvertures à l'étranger. 

Couvertures à l'étranger

1999 Kosovo
2001 et 2006 Afghanistan
2003 Koweït et Irak
2004 Haïti lors du départ du président Jean-Bertrand Aristide

2004 à 2007

Sa première affectation officielle en tant que correspondante pour Radio-Canada a été au Proche-Orient. Durant cette période, elle a couvert des événements d'envergure.

Retrait israélien de la bande de Gaza
Élection législative du Hamas
Tensions entre le Fatah et le Hamas
Élections présidentielles en Égypte
Les changements politiques au Liban
La guerre entre Hezbollah et Israël

2007 à 2010

Par la suite, elle devient correspondante pour la radio de Radio-Canada à Paris où elle couvre l'actualité dans toute l'Europe.

En 2010

Afin de souligner, à sa façon, les Jeux olympiques d'hiver de 2010 à Vancouver elle propose au blogue Défi Futur une leçon de géographie afin de se questionner sur le futur du Canada.

Autre

EU-Canada Young Journalist Award

Elle fut jurée pour ce concours qui consiste à reconnaître le talent des journalistes étudiants au Canada.

Références

Journaliste canadienne
Correspondant radio à Paris
Correspondant radio à Washington
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)